Favarges ist
der frühere französische Name der Gemeinde Schmitten FR im Kanton Freiburg, Schweiz
eine Ortsgegend, auch Les Favarges genannt, in der Gemeinde Les Ponts-de-Martel, Kanton Neuenburg, Schweiz